Аеропорти, що виділені жирним шрифтом, обслуговують регулярні рейси комерційних авіакомпаній.

Статистика пасажирообороту

Посилання 
 Списки аеропортів Румунії:
 Great Circle Mapper 
 FallingRain.com 
 Aircraft Charter World 
 The Airport Guide
 World Aero Data 
 A-Z World Airports 

Аеропорти
Румунія